
Religião
 Miguel (arcanjo) - conhecido como São Miguel
 Miguel de Sanctis - místico catalão, canonizado como São Miguel de Sanctis

Localidades no Brasil
 São Miguel (Rio Grande do Norte), município
 São Miguel (Seropédica), bairro
 São Miguel do Aleixo, município em Sergipe
 São Miguel do Anta, município em Minas Gerais
 São Miguel do Araguaia, município em Goiás
 São Miguel Arcanjo (São Paulo), município em São Paulo
 São Miguel da Baixa Grande, município no Piauí
 São Miguel da Boa Vista, município em Santa Catarina
 São Miguel dos Campos, município em Alagoas
 São Miguel do Fidalgo, município no Piauí
 São Miguel do Guamá, município no Pará
 São Miguel do Guaporé, município em Rondônia
 São Miguel do Gostoso, município no Rio Grande do Norte
 São Miguel do Iguaçu, município no Paraná
 São Miguel das Matas, município na Bahia
 São Miguel dos Milagres, município em Alagoas
 São Miguel das Missões, município no Rio Grande do Sul
 São Miguel do Oeste, município em Santa Catarina
 São Miguel do Passa Quatro, município em Goiás
 São Miguel de Taipu, município na Paraíba
 São Miguel do Tapuio, município no Piauí
 São Miguel da Terra Firme, antiga sede do município de Biguaçu, Santa Catarina (então município de São Miguel)
 São Miguel do Tocantins, município em Tocantins

Localidades em Portugal
 Ilha de São Miguel - ilha dos Açores
 São Miguel (Lisboa) - freguesia 
 São Miguel (Penela) - freguesia 
 São Miguel (São João de Areias) - aldeia 
 São Miguel (Vila Franca do Campo) - freguesia 
 São Miguel de Acha - freguesia no concelho de Idanha-a-Nova
 São Miguel (Montalegre), freguesia
 Sobral de São Miguel - freguesia no concelho de Covilhã
 São Miguel do Rio Torto - freguesia no concelho de Abrantes.

Miguel
Desambiguações de topônimos